Okręty US Navy o nazwie USS "Iowa", pochodzącej od stanu Iowa:

 Pierwszy "Iowa" nosił wcześniej nazwę USS "Ammonoosuc", ale nigdy nie wszedł do służby w US Navy. Został przemianowany na "Iowa" przed sprzedażą.
 Drugi "Iowa" (BB-4) był pancernikiem, który walczył w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
 Trzeci "Iowa" (BB-53) był pancernikiem, którego budowa została anulowana ze względu na ustalenia traktatu waszyngtońskiego
 Czwarty "Iowa" (BB-61) był okrętem głównym dla pancerników typu Iowa, walczył w czasie II wojny światowej i w wojnie koreańskiej. Jest jednym z najbardziej znanych pancerników.

Iowa